Luxury Liner — третий студийный кантри-альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный в декабре 1976 года на рекорд-лейбле Warner Bros. Records. Работа следовала концепции своих предшественников, но состояла из ещё более разнородного материала в диапазоне от The Carter Family до Чака Берри, став на тот момент для певицы творческим и коммерческим пиком. Пластинка заняла вершину чарта Top Country Albums и строчку № 21 в Billboard 200. Синглы «(You Never Can Tell) C’est La Vie» и «Making Believe» вошли в Топ-10 чарта Hot Country Songs.

Альбом 
Материал на Luxury Liner был стилистически ещё более разнородным, чем в прошлых работах. Певица стала гораздо смелее в подборе репертуара и эта пластинка наглядно демонстрировала подход, который позже определил суть альт-кантри и американы. Весёлая интерпретация рок-н-ролла «(You Never Can Tell) C’est La Vie» Чака Берри сочеталась с классикой «When I Stop Dreaming» The Louvin Brothers, вокальные гармонии для которой записала новая подруга Харрис — Долли Партон. Творчество Грэма Парсонса на этот раз было представлено его поздней балладой «She» и старым треком середины 1960-х годов из репертуара  — «Luxury Liner». Последняя композиция дала название всему альбому. При этом интерпретация Харрис сильно отличалась от оригинала Парсонса, получив характерное для певицы и её группы The Hot Band в то время кантри-звучание Западного побережья.

Задолго до Вилли Нельсона и Мерла Хаггарда, Харрис представила здесь песню «Pancho & Lefty» Таунса Ван Зандта. Эта композиция стала ядром альбома, задав тон всем остальным песнями, и до сих пор исполняется певицей практически на каждом концерте. Песню «Hello Stranger» The Carter Family в традициях аппалачской народной музыки Харрис исполнила дуэтом с , обмениваясь репликами на манер Сары и Мейбелл Картер. Среди классики на Luxury Liner отметилcя и хит середины 1950-х годов «Making Believe» из репертуара Китти Уэллс. Вкладом Родни Кроуэлла стала характерная для 1970-х годов самокопательная композиция «You’re Supose to Be Felling Good» и сочинённая вместе с Харрис меланхоличная баллада «Tulsa Queen», закрывавшая трек-лист альбома. Изначально Харрис и её продюсер Брайан Ахерн записали 19 композиций, оставив в итоге 10. Остальные, например, «Two More Bottles of Wine» , появились на следующих пластинках.

С точки зрения исполнения Luxury Liner демонстрировал Харрис и её группу The Hot Band на пике формы. За период активных гастролей они с певицей образовали эффектную и слаженную команду. Уверенное звучание пластинке обеспечивали знаменитые в будущем музыканты, среди которых Родни Кроуэлл, Рики Скэггс и британский гитарист Альберт Ли. Последний был новичком в коллективе, заменив Джеймса Бёртона, и записывался с Харрис впервые, придав своими зажигательными соло новую динамику её музыке. Тем не менее Бёртон, как и мультиинструменталист Херб Педерсен, также появился на альбоме. На гитарные соло Ли своим хонки-тонковым фортепиано отзывался Глен Хардин. Именно на этой пластинке фирменный кристально чистый голос Харрис оформился окончательно. Кроуэлл и Ли также подпевали ей в песне «Pancho & Lefty». В итоге на фоне своих предшественников Luxury Liner имел более целостное звучание. В 2004 году он был отреставрирован и переиздан с двумя дополнительными треками — «Me and Willie» и «Night Flyer».

Релиз 
Luxury Liner стал для Харрис вторым альбомом, возглавившим чарт Top Country Albums. Пластинка держалась на вершине восемь недель в эпоху  Вилли Нельсона и Уэйлона Дженнингса. Также она достигла строчки № 21 в Billboard 200. Синглы «(You Never Can Tell) C’est La Vie» и «Making Believe» заняли соответственно позиции № 6 и № 8 в чарте Hot Country Songs. Несмотря на крайне разнородный материал, пластинка не отпугнула поклонников, став на тот момент пиком в карьере Харрис. Сегодня альбом остаётся одной из самых ярких и коммерчески успешных её работ. По продажам он получил золотой статус.

Сама певица называет Luxury Liner одной из своих наиболее удачных и любимых работ, сформировавшей её фирменное звучание. Многие песни с этой пластинки годами оставались в её репертуаре, особенно до выхода Wrecking Ball (1995). Среди них «Hello Stranger», «Luxury Liner», «Pancho & Lefty», «Making Believe» и «Tulsa Queen». Тем не менее после релиза часть критиков упрекнули Харрис и Ахерна в создании альбомов по одной формуле. Также не все оценили тягу певицы к творчеству малоизвестных авторов вроде Таунса Ван Зандта. Так, один из рецензентов в то время отметил, что альбом заполнен материалом от «лузеров».

Трек-лист

Участники записи 
Музыканты

 Брайан Ахерн — акустическая гитара, электрогитара, акустическая гитара (пальцевая техника)
  — добро
  — бэк-вокал
 Джеймс Бёртон — электрогитара
 Родни Кроуэлл — акустическая гитара, электрогитара, гитара (нэшвильский строй), бэк-вокал
  — акустическая гитара
  — педал-стил
 Эмори Горди — бас
 Глен Хардин — фортепиано, электропианино, оркестровки

 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара
  — дуэт-вокал
 Альберт Ли — акустическая гитара, электрогитара, мандолина, бэк-вокал
 Долли Партон — бэк-вокал
 Херб Педерсен — бэк-вокал
  — гармоника, басовая гармоника
 Рики Скэггс — фиддл, мандолина
  — бэк-вокал
  — ударные

Техперсонал
 Брайан Ахерн — продюсер, звукоинженер
 Дониван Коварт — звукоинженер
 Брэдли Хартман — звукоинженер
 Стюарт Тейлор — звукоинженер
 Майлз Уилкинсон — звукоинженер

Чарты

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1976 года
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums